La Combraille ou les Combrailles sont une région naturelle de France située au nord du Massif central entre les régions Auvergne et Limousin.

 Le Pays des Combrailles  est une structure de regroupement de collectivités locales françaises (Pays), située dans le département du Puy-de-Dôme.

 Combrailles est une commune française du département du Puy-de-Dôme.

 Combraille est une ancienne commune de la Creuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France